Chaudenay puede referirse a: 

 Chaudenay, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Chaudenay, comuna francesa situada en Saona y Loira.